His Mother – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Champion Film Company
His Mother – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
His Mother – cortometraggio del 1912 diretto da Sidney Olcott